Resultats del Gran Premi de Portugal de Fórmula 1 de la temporada 1987, disputat al circuit d'Estoril el 20 de setembre del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Gerhard Berger 1' 17. 620

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 19. 282 (a la volta 66)

Referències 
 

Portugal
1987